Pama kan syfta på:

Geografi

Burkina Faso 

 Pama (provinshuvudstad), Est, Province de la Kompienga,

Centralafrikanska republiken 

 Pama (vattendrag i Centralafrikanska republiken, lat 4,38, long 18,45),

Kina 

 Pama (socken), Tibet,

Österrike 

 Pama (kommun), Burgenland, Politischer Bezirk Neusiedl am See, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar